Esistono più edifici denominati castello Pallavicino:
 il castello Pallavicino a Castiglione d'Adda
 il castello Pallavicino a Scipione Castello, frazione di Salsomaggiore Terme;
 il castello Pallavicino a Varano de' Melegari.